personen
Jimmy Downey, een Australische voetballer
Robert Downey jr., een Amerikaanse acteur
Roma Downey, een Ierse actrice
Sean Downey, een Ierse wielrenner

plaatsen
Downey (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Downey (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho